Арма (цар Вірменії) — легендарний цар Вірменії.

Арма (графство) Арма (англ. Armagh, ірл. Ard Mhacha) — графство на півночі Ірландії. 
 Арма (англ. Armagh , ірл. Ard Mhacha) - місто Північної Ірландії яке є столицею графства Арма.

Арма — місто, штат Пенсільванія
 Арма Тауншип — селище в окрузі Міффлін, штат Пенсильванія